Осона:
 Осона — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Барселона и в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Осона — средневековое каталонское графство, основанное в 798 году, позже присоединённое к графству Барселона, из которого до 1364 года периодически выделялось.
 Осона — феодальное владение, существовавшее на территории графства Осона во второй половине IX — середине XI веков.

См. также 
 Осон (значения)